Мариано Алонсо Перес-и-Виллагросса (; 1857, Сарагоса — 1930, Мадрид) — испанский и французский художник, акварелист и гравёр, пейзажист.

Биография 

Обучался в Сарагосской Академии изобразительных искусств (Academia de Bellas Artes de Zaragoza). Продолжил учёбу живописи в Школе живописи, скульптуры и гравёрства в Мадриде.

До 1894 жил и работал в Испании. Затем отправился в Рим, где знакомился с техникой акварели.

В 1889 году переехал в Париж, где жил его брат композитор Луис Алонсо.

В Париже создал несколько очень модных в тот период картин в стиле Людовика XVI, продажа которых обеспечила ему безбедное существование во Франции. Много выставлялся и продавал свои работы в различных салонах и галереях.

Мариано Алонсо Перес — мастер жанровой живописи. Писал галантные сценки, портреты, пейзажи и сцены городской жизни. Исполнил серию гравюр по сюжетам своих картин.

В 1910 его заинтересовала общественная тематика в живописи.

В 1914 году после начала Первой мировой войны принял решение вернуться на родину. До смерти в 1930 году жил и творил в Мадриде.

Работы хранятся в музеях Испании и Франции.

Сын — Карлос Алонсо Перес, также был художником.

Ссылки 
 Алонсо Перес Мариано
 Картины Алонсо Переса Мариано

Художники Испании XIX века
Художники-жанристы Испании
Художники Франции XIX века
Художники-жанристы Франции
Художники-портретисты Испании
Художники-портретисты Франции
Художники-пейзажисты Испании
Художники-пейзажисты Франции
Художники Испании XX века
Художники Франции XX века